Amine Adli (né en 2000), footballeur français ;
 Yacine Adli (né en 2000), footballeur français.